Чорнобиль — багаторічна трав'яниста рослина з чорнувато-бурим стеблом, різновид полину; використовується в медицині.

Топоніміка 
 Чорнобиль — місто в Київській області, Україна; покинуте після аварії на Чорнобильській АЕС.

Чорнобильська АЕС 
 Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) — атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, що діяла в 1977—2000 роках.
 Чорнобильська катастрофа — аварія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС.
 Національний музей «Чорнобиль» — музей чорнобильської катастрофи 1986 року, відкритий у Києві 25 квітня 1992 року.
 Чорнобильський форум — форум, який Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заснувало в 2003 році.

Культура 
  :  «Чорнобиль. Зона відчуження» — російський містичний серіал.
  :  «Чорнобиль: Зона відчуження. Фінал» — російський фантастичний трилер.
  : «Чорнобиль» — драматичний мінісеріал американського каналу HBO 2019 року.
  : «Чорнобиль» — російський драматичний фільм режисера Данила Козловського 2021 року

Інші значення 
 «Чорнобиль» — комп'ютерний вірус, призначений для операційних систем Windows 95, Windows 98, Windows Me. 
 Чорнобильські хасиди — хасидська династія.

Примітки